Петро́вка — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Петровского сельского поселения.

История 
Изначально село носило название Золотая Долина и было населено государственными крестьянами. Во времена Екатерины II село было передано Петру Ивановичу Ильинскому и сменило название на современное. 

На территории села в годы войны и во время боев под Прохоровкой и Курской битве располагалась санитарная часть, где скончалось от ран 34 человека. На братской могиле, где похоронены эти солдаты, по ходатайству председателя  сельского Совета Дегтярева Ивана Кузьмича, был установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 

Населённые пункты Прохоровского района